Et alors ! peut désigner :
 Et alors !, un album de la chanteuse Melissa Mars ;
 Et alors !, une chanson de la chanteuse Shy'm sortie en 2012.